Marie Orleánská (* 3. ledna 1959, Boulogne-Billancourt) je francouzská a lichtenštejnská princezna.

Život 
Narodila se 3. ledna 1959 v Boulogne-Billancourt jako dcera prince Henriho Orleánského a jeho první manželky vévodkyně Marie Terezy Württemberské. Pokřtěna byla 17 dní po své narození kardinálem Maurice Feltinem. Jejími kmotry byly její dědeček Filip Albrecht Württemberský a její babička Isabela Orleánská.

Na Institut catholique de Paris získala bakalářský titul.

V září roku 1988 se v Rio de Janeiro na pozvání princezny Isabely Brazilské zúčastnila večeře kde potkala svého bratrance prince Gundakara Lichtenštejnského. Dne 22. července 1989 se za něho vdala. Spolu mají pět dětí:
 princezna Léopoldine Eléonore Thérèse Marie (nar. 1990)
 princezna Marie Immaculata Elisabeth Rose Aldegunde (nar. 1991)
 princ Johann Wenzel Karl Emmeran Bonifatius Maria (nar. 1993)
 princezna Margarete Franciska Daria Wilhelmine Marie (nar. 1995)
 princ Gabriel Karl Bonaventura Alfred Valerian Maria (nar. 1998)

Je kmotrou infantky Marie Františky Portugalské a princezny Thérèsy Isabelle Orleánské.

Vývod z předků

Reference 

Francouzské kněžny (Orléans)
Lichtenštejnské princezny
Narození 3. ledna
Narození v roce 1959
Žijící lidé
Narození v Boulogne-Billancourtu
Ženy